Дуглас Роберт Фавелл (,  5 квітня 1945, Сент-Кетерінс) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1962 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Колорадо Рокіз» та низки інших команд нижчих північноамериканських ліг.

Загалом провів 394 матчі в НХЛ, включаючи 21 гру плей-оф Кубка Стенлі.

У 1965 році став володарем Меморіального кубка.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти АХЛ